Chic peut signifier :
 Le groupe de musique disco/funk Chic
 L'album Chic du groupe Chic sorti en 1977
 L'émission de tendances culturelles d'Arte Chic